Niemcy:
 Schwalbach – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis
 Schwalbach am Taunus – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Taunus
 Bad Schwalbach – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Rheingau-Taunus
 Schwalbach – rzeka, dopływ Sulzbach

Osoby:
 Joachim Schwalbach – niemiecki ekonom